BLS est un sigle pouvant désigner :
 BLS (où BLS signifie Berne-Lötschberg-Simplon), une entreprise ferroviaire suisse ;
 Bureau of Labor Statistics, le principal établissement du gouvernement américain dans le domaine de l'économie du travail et des statistiques ;
 basic life support, une formation de secourisme ;
 Black Label Society, un groupe de métal formé par Zakk Wylde ;
 Cadillac BLS, une automobile de Cadillac ;
  (en français, étude de référence) ;
 Bacterial leaf streak (en français, maladie des stries bactériennes) ;
 Bank Lending Survey, une étude statistique auprès des banques sur la distribution du crédit, menée par les banques centrales de chaque pays et zones monétaires.

BLS est un code pouvant désigner :
 .